

Калай — місто в окрузі Сікайн

Кала́й — колишня назва смт Азовське Джанкойського району АР Крим